Fock är ett svenskt och utländskt efternamn, som burits av bland andra:

 Adolf Fock (1851–1907), militär
 Alfred Fock (1818–1901), fysiker, ämbetsman och politiker
 Anna Fock (född 1984), författare
 Berndt Wilhelm Fock (1763–1836), militär och ämbetsman
 Bror Fock (1888–1964), löpare
 Carl Fock – flera personer
 Carl Fock (1812–1905), militär, godsägare och politker
 Carl Fock (1841–1911), militär
 Carl Fock (1854–1938), militär
 Catharina Fock (1762–1807), nederländsk bankir
 Gideon Fock (1668–1723), militär
 Gorch Fock , pseudonym för Johann Wilhelm Kienau (1880–1916), tysk författare
 Greta Fock (1891–1945), skådespelare
 Gunnar Fock (1880–1946), militär
 Gustaf Fock (1660-talet–1725), ämbetsman, militär
 Hartwig Fock (1890–1961), skådespelare och teaterregissör
 Hedvig Fock (1805–1875), konstnär
 Jakob Constantin Fock (1724–1803), landshövding
 Metta Fock (1765–1810), avrättad för mord
 Nils Fock (född 1855) (1855–1925), ingenjör och vapenexpert
 Nils Gustaf Fock (1825–1905), godsägare, militär och politiker
 Otto Fock (1819–1872), tysk historiker
 Vladimir Fock (1898–1974), rysk teoretisk fysiker

Svenska efternamn